Bateau ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Bateau, französischer Theater- und Filmschauspieler
 Sheldon Bateau (* 1991), trinidadisch-tobagischer Fußballspieler